Велюш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сантіагу-душ-Велюш — парафія.